Candeias (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Candeias (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Candeias do Jamari, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia